Ван Жун (эпоха Цзинь) (王戎) (234—305) — военный и политический деятель империи Цзинь
 Ван Жун (эпоха Южной Ци) (王融) (467—493) — политический деятель империи Южная Ци
 Ван Жун (эпоха Пяти Династий) (王鎔) (877—921) — глава княжества Чжао эпохи Пяти династий и десяти царств